Vigarista - pessoa que se especializou a enganar outras pessoas
The Con Artist - filme de 2011
The Lemon Drop Kid - filme de 1951

Desambiguação